Een verkeersweg:
N844 (België)
N844 (Frankrijk)
N844 (Nederland), zie Provinciale weg 844